Бені Ґанц (; нар. 9 червня 1959) — ізраїльский військовий та політичний діяч.
 Бруно Ганц (; нар. 22 березня 1941, Цюрих, Швейцарія) — швейцарський актор.
 Йозеф Ґанц (, народився 1898 року) — ключова особа Standard Fahrzeugfabrik.
 Франтішек Ганц (; 1974) — словацький футболіст, захисник.